Andrea Di Nicola – criminologo, professore universitario e scrittore italiano
 Francesco Di Nicola – politico italiano
 Giulia Paola Di Nicola – saggista, sociologa e filosofa italiana
 Primo Di Nicola – giornalista e politico italiano
 Roberto Di Nicola – ex calciatore italiano

Pagine correlate
Nicola (disambigua)
De Nicola